Thug (engl. für „Verbrecher“, „Schläger“) bezeichnet:
 ein Mitglied der indischen kriminellen Geheimorganisation Thuggee
 eine Abkürzung in Versalien (THUG) der Videospiele Tony Hawk’s Underground 1 und 2. THUG steht in diesem Fall für „Tony Hawk’s Underground“
 die Abkürzung des Romans The Hate U Give von Angie Thomas

Thug ist der Künstlername folgender Personen:
 Slim Thug (* 1980; eigentlich Stayve Jerome Thomas), US-amerikanischen Rapper
 Young Thug (* 1991; eigentlich Jeffrey Williams), US-amerikanischer Rapper

ThUG ist die Abkürzung für: 
 Therapieunterbringungsgesetz

Abkürzung